Hereford Railway steht für:

 Hereford Railway (Vereinigtes Königreich)
 Hereford Railway (Kanada)